Надія Петрова і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але змушені були знятися, оскільки Шонессі зазнала травми в нижній частині спини під час свого матчу в одиночному розряді проти Пен Шуай.

Бріанн Стюарт і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Патті Шнідер з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Bausch & Lomb Championships, парний розряд
Парний розряд